Principia bezeichnet:
 Principia (Stabsgebäude), das Stabsgebäude in römischen Militärlagern
 The System of the World, Buch von Neal Stephenson, siehe Barock-Zyklus#„Principia“
 Principia (Fahrradmarke), dänische Fahrradmarke
 (2653) Principia, Asteroid des inneren Hauptgürtels

die Kurzform für folgende Bücher:
 Philosophiae Naturalis Principia Mathematica von Isaac Newton (1687)
 Principia mathematica von Bertrand Russell und Alfred North Whitehead (1910–1913)
 Principia Discordia, eine Sammlung von satirischen religiösen Texten (1963)